James Bryant Conant – chimico statunitense
 John Conant – religioso, teologo e accademico inglese
 John Dutton Conant Little – fisico statunitense
 John Conant Flansburgh – cantante e musicista statunitense
 Franklin Story Conant – biologo statunitense